James Douglas kan syfta på bland andra:

 James Douglas, lord av Douglas
 James Douglas, 2:e earl av Douglas
 James Douglas, 7:e earl av Douglas
 James Douglas, 9:e earl av Douglas
 James Douglas, 4:e earl av Morton
 James Douglas, 2:e hertig av Queensberry
 James Douglas, 3:e markis av Queensberry
 James Buster Douglas, amerikansk boxare
 James H. ”Jim” Douglas, guvernör i Vermont